Tomás de Beauchamp, XI conde de Warwick, KG (h. 14 de febrero de 1313 – 13 de noviembre de 1369) fue un noble inglés y Comandante militar durante la guerra de los Cien Años. En 1348 se convirtió en uno de los fundadores y tercer caballero de la orden de la Jarretera.

Primeros años
Tomás de Beauchamp nació en el castillo de Warwick, Warwickshire, Inglaterra, hijo de Guy de Beauchamp, X conde de Warwick y Alice de Toeni. Sirvió en Escocia frecuentemente en los años 1830, siendo capitán del ejército contra los escoceses en 1337. Fue gran sheriff de Worcestershire hereditario desde 1333 hasta su muerte en 1369. En 1344 también fue nombrado gran sheriff de Warwickshire y Leicestershire por vida.

Victoria en Crécy y Poitiers
Warwick era mariscal de Inglaterra desde 1343/4 hasta 1369, y fue uno de los comandantes en las grandes victorias inglesas en las batallas de Crécy y Poitiers.

Tomás de Beauchamp combatió en todas las guerras francesas del rey Eduardo III de Inglaterra; comandó el centro en la batalla de Crécy (donde murieron muchos de sus parientes incluyendo su joven medio-hermano Alan la Zouche de Mortimer). Se le nombró guardián del príncipe de Gales que tenía dieciséis años. Beauchamp luchó en Poitiers en 1356 y en el sitio de Calais (1346).

Comenzó la reconstrucción de la iglesia colegial de Santa María en Warwick usando dinero recibido por el rescate de un arzobispo francés. Murió de peste en Calais el 13 de noviembre de 1369 y fue enterrado en la capilla Beauchamp. La capilla contiene elmejor ejemplo del uso de brisuras para lograr una cadencia en la heráldica medieval: siete blasones diferentes de los Beauchamp.

Matrimonio y descendencia
Se casó con Catalina Mortimer, hija de Roger Mortimer, I conde de March. Tuvieron cinco hijos y diez hijas:
Tomás n. 16 de marzo de 1338 - f. 8 de agosto de 1401, quien se casó con Margaret Ferrers y tuvo descendencia. Su hijo Richard lo sucedió como conde y heredó la mayor parte de su propiedad.
 Guy (f. 28 de abril de 1360). Tuvo dos hijas que fueron excluidas de la herencia de su abuelo: Elizabeth (f. h. 1369), y Katherine, que se convirtió en monja.
 Reinbrun (f. 1361); nombrado como un personaje en Guy of Warwick.
 Guillermo (h. 1343–1411), quien heredó la honor de Abergavenny. Se casó con Joan FitzAlan.
 Rogelio (d. 1361)
 Matilde (d. 1403), quien se casó con Roger de Clifford, V barón de Clifford.
 Felipa de Beauchamp que se casó con Hugo de Stafford, II conde de Stafford.
 Alicia (f. 1383), que se casó primero con John Beauchamp, III barón Beauchamp y luego con Sir Matthew Gournay.
 Juana, que se casó con Ralph Basset, IV barón Basset de Drayton.
 Isabel (f. 1416) que se casó primero con John le Strange, V barón Strange, y luego con William de Ufford, II conde de Suffolk. Después de la muerte de este último se convirtió en monja.
 Margarita, que se casó con Guy de Montfort y después de su muerte se hizo monja.
 Elizabeth, que se casó con Thomas de Ufford, KG
 Ana, married Walter de Cokesey
 Juliana
 Catalina, se hizo monja en Shouldham

Catherine Montacute, condesa de Salisbury, no era su hija, aunque se la presenta como tal en la obra de William Painter Palace of Pleasure y en la obra isabelina Eduardo III que pudo haber sido escrita por William Shakespeare.

Antepasados

Referencias

Fuentes

Enlaces externos
 Peerage.com on Thomas de Beauchamp, Earl of Warwick
 rootsweb.com

Condes
Nobles de Inglaterra del siglo XIV
Miembros de la Orden de la Jarretera
Militares de la guerra de los Cien Años
Fallecidos por peste
Personajes de Shakespeare
Familia Beauchamp
Nacidos en las Tierras Medias Occidentales
Fallecidos en Calais